Emmy Ball-Hennings – scrittrice, cabarettista e artista tedesca
 Katie Nazer-Hennings – attrice australiana
 Nancy Hennings – cantante e musicista statunitense
 Paul Christoph Hennings – botanico e micologo tedesco
 Rouwen Hennings – calciatore tedesco